Józef Górka (1888–1942) – działacz komunistyczny i związkowy
 Józef Górka (ur. 11 stycznia 1894 w Klucznikowicach) – syn Macieja, sierżant Wojska Polskiego, 9 stycznia 1932 odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Józef Górka (1894–1945) – starszy sierżant Wojska Polskiego, odznaczony Virtuti Militari i Krzyżem Niepodległości
 Józef Górka (ur. 1898 w Moderówce) – syn Walentego, żołnierz 4 Pułku Piechoty Legionów Polskich, 21 kwietnia 1937 odznaczony pośmiertnie Krzyżem Niepodległości

Przypisy